Pseudozythia är ett släkte av svampar. Pseudozythia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudozythia